Олимпијска пливачка такмичења на Летњим олимпијским играма 2020. у Токију одржала су се по 29. пут као део олимпијског програма, и одвијала су се од 24. јула до 1. августа у Олимпијском базену, док су маратонске трке на 10 км одржане на отвореном мору на локалитету Одаиба у периоду од 4. до 5. августа 2021. године. Игре које су првобитно требале бити одржане током 2020. године, одгођене су због пандемије COVID-19 за годину дана, али су због маркетиншких разлога задржале првобитни назив.

У односу на претходна такмичења, пливачи су се по први пут такмичили у укупно 37 дисциплина, по 18 у обе конкуренције, а по први пут у програм је увршена и једна мешовита мушко-женска штафетна трка. У програм такмичења су уврштене и трке на 800 метара слободним стилом за мушкарце и 1.500 метара слободним стилом за жене. Такмичило се укупно 928 пливача из 182 земље чланице МОК-а. По први пут у историји олимпијских игара квалификације су одржаване у вечерњем, а полуфиналне и финалне трке у јутарњем делу програма. 

Најуспешнија нација у пливању су биле Сједињене Државе са укупно освојених 30 медаља, од чега 11 златних, док су најуспешнији појединци били су Американац Кајлеб Дресел са освојених 5 златних медаља и Аустралијанка Ема Макеон са три златне медаље. Током трајања Игара постављено је укупно 5 нових светских рекорда у обе конкуренције, те 27 рекорда Олимпијских игара. Укупно 20 држава је освојило медаље у пливачким такмичењима.

Дисциплине 
Пливачи су се у Токију такмичили у рекордних 37 дисциплина, по 18 у мушкој и женској конкуренцији и у једној мешовитој мушко-женској дисциплини. По први пут су уведене дисциплине 800 метара слободно за мушкарце, 1.500 метара слободно за жене и мешовита микс штафета на 4×100 метара мешовито. 

 слободни стил: 50 м, 100 м, 200 м, 400 м, 800 м и 1.500 м у обе конкуренције;
 леђни стил: 10 0м и 200 м у обе конкуренције;
 прсни стил: 100 м и 200 м у обе конкуренције;
 делфин стил: 100 м и 200 м у обе конкуренције;
 мешовити стил: 200 м и 400 м у обе конкуренције;
 штафете: 4×100 м слободно, 4×200 м слободно и 4×100 м мешовито у обе конкуренције и 4×100 м мешовито у миксу;
 маратон: 10 км у обе конкуренције.

Квалификације 
Према пропозицијама ФИНА свака од земаља учесница може по дисциплини да учествује са максимално два такмичара (под условом да су оба такмичара испливала задато квалификационо време), односно са по једним тимом у тркама штафета. У случају да мање од планираних 878 такмичара (у базену) има испливано задато квалификационо време (у рангу некадашњег А стандарда), у обзир се узимају такмичари који имају испливано селекционо време (у рангу са некадашњом Б нормом). Сваки појединачни НОК чији пливачи нису успели да се квалификују за Игре имао је могућност добијања једне специјане позивнице у мушкој и женској конкуренцији независно од резултата.

У штафетним тркама сваки НОК је могао да учествује са максимално једном штафетом по дисциплини, а у свакој штафетној трци учестовало је по 16 штафета, укупно 116 штафета у свим дисциплинама. Директан пласман на Олимпијске игре остварило је по 12 првопласираних штафета са Светског првенства у Квангџуу 2019, док су преостала 4 места заузеле неквалификоване екипе са најбољим временима на Фининој ранг листи штафета.

Због одлагања Игара за 2021. годину услед пандемије вируса корона и скоро двогодишње паузе између последњег светског првенства и Олимпијских игара, ФИНА је ублажила критеријуме за квалификације и омогућила свим држава чланицама те организације које нису успеле да се квалификују да за такмичење пријаве по једног најбоље рангираног такмичара у мушкој и женској конкуренцији, с тим што су такмичари са испливаним селекционим временом имали право да наступе у две, а они са слабијим временима само у једној дисциплини. 

Пливачи су имали могућност да испливају своја квалификациона времена на светским и континенталним првенствима, континенталним квалификационим митинзима, националним првенствима (и трајалсима) и другим међународним такмичењима која је одобрила ФИНА. Квалификациони период је трајао од 1. марта 2019. до 27. јуна 2021. године.

Званичне квалификационе норме су биле следеће:

У маратонским тркама је учествовало по 25 такмичара у обе конкуренције, а квалификације су текле на следећи начин:
 10 првопласираних са Светског првенства 2019; 
 9 првопласираних са Олимпијских квалификација 2021;
 по једно место за сваки континент, укупно 5 најбољих пливача без освојене квоте по континентима (Азија, Африка, Европа, Океанија и Америке);
 једна квота за земљу домаћина Јапан у случају да током квалификација није обезбеђена учесничка квота.

Сатница такмичења 
Као и ранијих година, пливачка такмичења у Токију су се одржавала у два дневна термина, јутарњем и вечерњем. Међутим по први пут у историји квалификациона такмичења су се одржавала у вечерњем, а полуфинална и финална у јутарњем делу програма. До премештања финалних трка из вечерњег у јутарњи део програма дошло је на захтев америчког телевизијског гиганта Ен-Би-Си са циљем повећања гледаности у Сједињеним Државама. Мрежа Ен-Би-Си (-{NBC}-) је МОК-у за права телевизијских преноса за период од 2014. до 2032. платила 7,75 милијарди америчких долара, док се Међународни олимпијски комитет сложио да та медијска кућа има права да модификује званичну сатницу такмичења у складу са својим интересима.

Ј = јутарњи део програма, почетак од 10:30 по локалном времену (01:30 UTC).
В = вечерњи део програма, почетак од 19:00 по локалном времену (10:00 -{UTC}-).

Резултати

Мушкарци 

 Пливачи који су наступили у квалификацијама али не и у финалу такође су освојили медаље.

Жене 

 Пливачи који су наступили у квалификацијама али не и у финалу такође су освојили медаље.

Мешовите дисциплине 

 Пливачи који су наступили у квалификацијама али не и у финалу такође су освојили медаље.

Биланс медаља

Референце

Спољашње везе 
 Званични резултати (базен) 
 Званични резултати (маратон) 

 
Пливање на Летњим олимпијским играма
Спортови на Летњим олимпијским играма 2020.